Кроулі або Кровлі ( або ) — ірландське прізвище, розповсюджене у всьому англомовному світі.

Відомі носії 
 Алістер Кроулі (1875—1947) — англійський окультист, письменник і поет.
 Джон Кровлі (1942) — американський письменник-фантаст.
 Джордж Кроулі () — англійський письменник.
 Пет Кроулі (рід. 1933) — американська актриса, лауреат премії «Золотий глобус» в 1954 році.
 Томас Кроулі (1949—1995) — ірландський військовик, що брав участь у війні в Хорватії проти Республіки Сербської Країни на боці хорватів.
 Едвард Кроулі — професор аеронавтики, астронавтики та інженерних систем MIT.

Вигадані персонажі 
 Кроулі — вигаданий персонаж американського містичного серіалу Надприродне.

Див. також 
 Кроулі
 Кровлі

Англійські прізвища
Ірландські прізвища